Сергей Александрович Булатов () — советский и российский футболист, нападающий. Тренер.

Биография 
Отец родом из Свердловска, играл за «Уралмаш» нападающим.

В семь лет отец отвел Сергея в секцию. Окончил Уральский спортивный интернат, после чего в 1988 году его взяли в «Уралмаш». На следующий год стал выходить в основе команды.

В 1991 играл за «Уралец» Нижний Тагил.

Затем играл в пермской «Звезде», калининградской «Балтике», самарских «Крыльях Советов», воронежском «Факеле», красноярском «Металлурге», казанском «Рубине», грозненском «Тереке», челнинском «КАМАЗе».

В июне 2000 года подвергся нападению — на автостоянке был ранен ножом в лёгкое. Когда оказался в больнице, не было ни пульса, ни давления. В истории болезни даже проставили дату смерти, однако Булатов выжил, хотя и пробыл в госпитале больше двух месяцев.

В 2006—2008 работал на должности тренера-селекционера в «КАМАЗе».

В 2009 году — главный тренер «Динамо» Брянск.

В 2010 году — главный тренер «Волгаря-Газпрома» Астрахань.

В 2012 году стал селекционером «Урала». С 5 апреля 2012 года после отставки Александра Побегалова — исполняющий обязанности главного тренера клуба. Летом 2012 года в связи с отсутствием лицензии PRO был заявлен на сезон 2012/13 как старший тренер. В августе 2012 года подал в отставку с поста старшего тренера.

В сезоне 2013/14 года работал старшим тренером ярославского «Шинника».

В мае 2014 года был назначен на должность главного тренера клуба «Авангард» Курск, но из-за плохих результатов команды (11-е место) в декабре 2014 года был уволен.

Летом 2016 года возглавил «Сахалин». В марте 2017 года покинул «Сахалин».

В июне 2017 года назначен главным тренером московского «Арарата». 30 июля 2017 года покинул свой пост с официальной формулировкой «по семейным обстоятельствам».

В феврале 2018 года вновь возглавил «Сахалин».

Достижения 
 Победитель первой лиги первенства России 1995
 Победитель первого дивизиона первенства России 1999
 Победитель первого дивизиона первенства России 2002
 Лучший бомбардир первой лиги первенства России 1995 — 29 голов

Примечания

Ссылки 
 Сергей Булатов: «Красноярск показался натуральным Рио-де-Жанейро»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Уралец»
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Балтика-2»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Динамо» Брянск
Тренеры ФК «Волгарь»
Тренеры ФК «Урал»
Тренеры ФК «Авангард» Курск
Тренеры ФК «Сахалин»
Тренеры ФК «Арарат» Москва
Тренеры ФК «Факел»
Тренеры ФК «Арарат» Ереван